Seznam polkov z zaporedno številko 41.

Seznam 
 Pehotni
 41. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 41. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 41. pehotni polk (Wehrmacht)
 41. strelski polk (ZSSR)
 41. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 41. grenadirski polk (Wehrmacht)
 41. Reiter polk (Wehrmacht)
 41. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 41. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 41. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 41. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 41. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi